Il singolare del torneo di tennis San Diego Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Wendy Turnbull 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Tracy Austin (campionessa)
 Wendy Turnbull (finale)
 Ann Kiyomura (semifinali)
 Terry Holladay (quarti di finale)

 Laura duPont (quarti di finale)
 Kate Latham (primo turno)
 Rosalyn Fairbank (quarti di finale)
 Yvonne Vermaak (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1980